Montrose (band), een metalband
Montrose (olieveld), een olieveld onder de Noordzee
Montrose (Schotland), een plaats in Schotland
Montrose (Zuid-Afrika), een plaats in Zuid-Afrika
Château Montrose, een wijngoed, 2e cru uit Saint-Estèphe (Bordeaux)

Plaatsen in de Verenigse Staten
La Crescenta-Montrose (Californië)
Montrose (Arkansas)
Montrose (Colorado)
Montrose (Georgia)
Montrose (Illinois)
Montrose (Iowa)
Montrose (Michigan)
Montrose (Minnesota)
Montrose (Mississippi)
Montrose (Missouri)
Montrose (New York)
Montrose (Pennsylvania)
Montrose (South Dakota)
Montrose (Virginia)
Montrose (West Virginia)